Městský fotbalový stadion je název více stadiónů:
 Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti
 Městský fotbalový stadion Hlučín v Hlučíně
 Městský fotbalový stadion Srbská v Brně